adenozyno-5′-trifosforan (ATP) – główny nośnik energii w komórkach
 Stowarzyszenie Tenisistów Zawodowych (ang. Association of Tennis Professionals)
 konwencja ATP – umowa międzynarodowa dotycząca przewozu szybko psujących się towarów żywieniowych
 ATP – biuro architektoniczne z siedzibą w Innsbrucku w Austrii